Siala Gundi (Sipirok), een plaats in Indonesië
Siala Gundi (Dolok), een plaats in Indonesië
Siala Gundi (Huristak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing